«Я русский» — сингл российского певца Shaman, выпущенный 22 июля 2022 года.

Содержание 
Исполнитель песни охарактеризовал её содержание следующим образом: «Для меня это не патриотическая песня, а в первую очередь просто песня, которая отражает естественное состояние моей души с самого рождения». В специальном репортаже телеканала «Россия-24» певец прокомментировал несколько строчек песни. В частности, ответил на критику фразы «Я русский всему миру назло»: Ярослав заявил, что «„назло“ — это синоним слов „вопреки“, „наперекор“, поэтому здесь нет никакого зла, это просто фраза, устоявшаяся в русском языке». Также расшифровал строчку «Моя кровь от Отца», которая повторяется в конце песни на фоне звучащих колоколов: здесь имеется ввиду Небесный Отец — Бог (то есть имеется ввиду «Моя кровь от Бога»).

Реакция

Музыкальные критики 

Алексей Мажаев из InterMedia положительно оценил трек, поставив ему 7 звёзд из 10. Критик считает, что в композиции есть «очень качественная мелодия, уверенная подача, потрясающий голос — всё на месте и производит мощное впечатление». При этом отметил, что текст «местами выглядит так, будто его ходили утверждать в МИД РФ, но даже фраза „я русский всему миру назло“ в исполнении Ярослава не режет слух и звучит довольно естественно».

Павел Рудченко отметил, что «песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ», что объясняет популярность этой композиции.

Музыкальный критик Евгений Бабичев высоко оценил творчество певца: «У него индивидуальный образ, манера, вокальные переливы, которые редко встречаются среди молодых артистов. Возможно, это голос нового поколения. <…> Патриотическая линия, которую он ведёт, она как нельзя кстати сейчас. <…> Очень похоже на то, что он делает это искренне».

Отар Кушанашвили назвал исполнителя песни «странным парнем», который «орёт „Я — русский“, потому что очень хорошо знает значение слова „конъюнктура“». Иван Коновалов также отрицательно оценил композицию, написав, что трек «не обладает даже намёком на интеллектуальную ценность».

Критично отнесся к песне музыкальный критик Артемий Троицкий: «…содержание пацифистских гимнов „Пусть всегда будет солнце“ и „Хотят ли русские войны?“ не вызывает у нормального человека никаких возражений. Чего никак не скажешь о параноидальных декларациях того же Shaman’а: „Я русский — всему миру назло!“ Очень типично, точнее, симптоматично для сегодняшних российских сантиментов-ресентиментов. Обида на весь мир, озлобленность, агрессия. Причем в интернате для буйно-депрессивных».

Литературный и музыкальный критик Ян Шенкман отмечает: «Этот клип уже успели сделать патриотическим фетишем, но, если вдуматься, мало найдется в русском шоу-бизнесе настолько нерусских песен... По стилю это типичный американский стадионный поп-рок 1980-2000-х годов...Перед нами классическая русскость на экспорт, что-то вроде ушанок со звездой, которые продаются летом с лотков на Арбате».

Музыкальный критик Екатерина Кретова, напротив, заявляет, что Shaman работает в стиле «русского рока», чем он и интересен для россиян.

Другие 
Композитор Игорь Матвиенко отмечает в Ярославе Дронове следующее: «Меня в нём очень подкупает фольклорное образование. В своих песнях, в их интонациях он это использует, причём не очень много, но очень правильно». Композитор Максим Фадеев положительно оценил как песню, так и в целом творчество певца: «Это пример для подражания, поскольку Shaman девять или десять лет трудился над тем, чтобы его услышали».

Композитор Эдуард Артемьев в интервью «Известиям» рассказал о своей реакции на песню «Я русский»: «Меня это очень сильно зацепило и по-настоящему. Shaman обладает могучей душой. „Я русский“ — очень хорошая песня. И это большая радость, появление такого человека на нашей сцене».

Ксения Собчак дала отрицательный отзыв композиции: «Я честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять. Почему патриотическая лирика современной России построена на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие, как все». По мнению журналиста Татьяны Кондратьевой, «безызвестный музыкант с романтическими треками» стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube «благодаря строчкам о погибших воинах и россиянах», поддерживающих вторжение России на Украину.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал клип «качественным патриотическим продуктом в хорошей упаковке».

Музыкальный журналист Александр Горбачёв отмечает что «... с точки зрения поп-чутья это действительно работающая вещь: душевный распев плюс властный припев, который заседает в голове, даже если очень этому сопротивляться; так, наверное, мог бы звучать Кобзон, будь он зумером. Песня целиком построена на конфронтации: «Мне другого не нужно», «Меня не сломать», «Я иду до конца», «Всему миру назло»..

Чарты 
За два дня клип на песню набрал два миллиона просмотров на YouTube. Также клип дебютировал в чарте YouTube Music на первом месте за 27 июля 2022 года.

Список композиций

Пародия 

30 августа 2022 года Александр Гудков выложил на YouTube пародию на песню под названием «Я узкий». На следующий день лидер Гражданского комитета России Артур Шлыков попросил Следственный комитет РФ дать правовую оценку и проверить клип юмориста на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку.

Примечания 

Синглы 2022 года
Песни 2022 года
Песни на русском языке
Патриотические песни России
Песни Shaman